Björsby (bjö:rs-) kan syfta på:
 Björsby, Pojo – i Nyland 
 Björsby, Jomala – i Åland